Mikuláš z Újezda může být:

 Mikuláš z Újezda a Riesenburka, († 1258) – pražský biskup v letech 1240–1258
 Mikuláš Chudý z Újezda, též Mikuláš I. z Lobkowicz (1386?–1435) – zakladatel rodu Lobkoviců
 Mikuláš z Riesenburka, též Mikuláš z Prus († 1397) – olomoucký biskup